Uysal (türk. für „friedlich, ruhig, sanftmütig, nachgiebig, gehorsam; anständig, artig; anpassungsfähig, harmonisch“) ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname sowie Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Alperen Uysal (* 1994), türkischer Fußballtorhüter
 Erol Uysal (* 1963), türkischer Bildhauer und Maler
 Mevlüt Uysal (* 1966), türkischer Anwalt und Politiker, Oberbürgermeister von Istanbul
 Necip Uysal (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Soner Uysal (* 1977), deutsch-türkischer Fußballspieler und -trainer
 Tito Uysal (* 1982), deutsch-türkischer Schauspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname